Первый дивизион 1990 () — 48-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 29 апреля 1990 года и закончился 30 сентября 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1990
Фарерские острова
1990 год на Фарерских островах